Neuvy, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Neuvy, település Franciaországban, Marne megyében
Neuvy-en-Beauce, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Neuvy-Grandchamp, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Neuvy-au-Houlme, település Franciaországban, Orne megyében
Neuvy-sur-Loire, település Franciaországban, Nièvre megyében
Neuvy-en-Mauges, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Neuvy-Sautour, település Franciaországban, Yonne megyében
Neuvy-en-Dunois, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Neuvy-le-Roi, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében